Puss kan syfta på:

 Puss – en beröring då två parter pressar läpparna mot varandra eller en part pressar sina läppar mot ett objekt, se Kyss
 Puss (musikgrupp) – en svensk bitpopmusikgrupp
 Puss (tidskrift) – en svensk undergroundtidning 1968–1974
 Puss (film) – en svensk romantisk komedi från 2010
 Puss (bok) – en bok av Hans-Eric Hellberg
 Puss – en grund, mindre vattensamling i kärr se pöl